Помера́нские диале́кты () — группа восточнонижненемецких диалектов, названных по названию области Померания (). Их не следует смешивать с западнославянским поморянским языком ().

История 
В раннем средневековье Померанию населяли славяне-поморяне и лютичи, говорившие на поморянском и полабском языках. В Средние века немцы из северных областей Священной Римской империи селились в Померании в ходе колонизации восточных земель. Большинство поморян постепенно онемечилось. Новые померанские диалекты, развившиеся в результате смешения различных нижненемецких диалектов, относятся к восточнонижненемецким диалектам.

После Второй мировой войны, немцы, проживавшие к востоку от рек Одер и Нейсе, были изгнаны на запад. Большинство померанских диалектов практически перестало существовать в последующие десятилетия из-за ассимиляции депортированных, хотя на них по-прежнему говорят в Передней Померании, входящей в состав земли Мекленбург-Передняя Померания.

Вследствие эмиграции немцев в Бразилию, в Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарине и Эспириту-Санту возникли общины, члены которых говорят на померанских диалектах (померано).

Диалекты 
Померанские диалекты, на которых говорили или говорят в Померании, включают:
 Западнопомеранский или переднепомеранский, вариант мекленбургско-переднепомеранского, на котором разговаривают в Передней Померании (Мекленбург-Передняя Померания)
 Центральнопомеранский, иногда объединяют с бранденбургским распространённым на Нижнем Одере.
 Западный центральнопомеранский
 Восточный центральнопомеранский
 Восточнопомеранский (Ostpommersch или Hinterpommersch, вымер)
 Западный восточнопомеранский (на западе Восточной Померании)
 Восточный восточнопомеранский (на востоке Восточной Померании)
 Бублицкий (в Бублице, современном Боболице, Польша)
 Померельский (в Померелии)

Данные померанских диалектов собраны в Pommersche Wörterbuch («Померанский словарь», по состоянию на 1936 год).

На померанских нижненемецких диалектах также разговаривают в Бразилии (см.: Помероде, Санта-Катарина, Санта-Мария-ди-Жетиба, Эспириту-Санту).

Примечания 

Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Мекленбурга-Передней Померании
Немецкие диалекты в Бразилии
Померания